Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1980 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1979—1980, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Чемпионат в четвёртый раз прошёл во Франции, вновь в городе Межев с 15 по 20 января 1980 года.

Участники 
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, на 1 июля 1979 года, не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки 

WD = спортсменка снялась с соревнований.

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
1980 год в фигурном катании
Юниоры
Фигурное катание
Чемпионаты мира во Франции
Спорт во Франции в 1980 году